

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carol Anne Chenard
 Claude Chenard
 Ernest Chenard (1861-1922), industriel français
 François Chenard de la Giraudais
 Jacques Chenard
 Lucien Chenard

Toponyme 

 Levesville-la-Chenard
 Louville-la-Chenard
 Le jardin Chenard et Walcker est un espace vert installé à Gennevilliers ;

Autres 
 Chenard et Walcker, ancienne marque d'automobile française ;
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France